Helicarionidae  est une famille de gastéropodes tropicaux terrestres appartenant à l'ordre des Stylommatophora.

Liste des genres 
N.B. : liste incomplète.
 Dryachloa F. G. Thompson et H.G. Lee, 1980
 Euconulus Reinhardt, 1883
 Guppya Morch, 1867

Selon Wikispecies (le ):

A
 Advena
 Aenigmatoconcha
 Amenixesta
 Antiquarion
 Attenborougharion
 Austenia

B
 Bathia
 Brevisentis
 Burnettia

C
 Caldwellia
 Chalepotaxis
 Colmanarion
 Cryptaustenia
 Ctenoglypta
 Ctenophila
 Cucullarion

D
 Dancea
 Delinitesta
 Dendrolamellaria
 Dendronitor
 Dimidarion
 Dupontia
 Durgella
 Durgellina

E
 Echonitor
 Eddiella
 Einasleighana
 Elatonitor
 Ellarion
 Epiglypta
 Erepta
 Eufretum
 Eungarion
 Eurychlamys
 Expocystis

F
 Fastosarion
 Fenestrarion
 Fijia

G
 Girasia
 Gudeoconcha

H
 Harmogenanina Germain, 1918
 Helicarion
 Holkeion
 Howearion
 Hymanarion

I
 Ibycus
 Irenella

K
 Kalidos
 Kermarion
 Kieconcha

L
 Laconia
 Laocaia
 Levidens
 Luinarion

M
 Macularion
 Malandena
 Montanocystis
 Mysticarion

N
 Nesaecia
 Nesonanina
 Nitor

O
 Ovachlamys
 Owaraha

P
 Pachystyla
 Palmervillea
 Parmacochlea
 Parmavitrina
 Parmella
 Parmellops
 Peloparion
 Periclocystis
 Petalochlamys
 Pittoconcha
 Plegma
 Pravonitor
 Pseudaustenia
 Pseudophasis
 Pseudosaphtia
 Pseudosesara

Q
 Quirosella

R
 Rasama
 Rhyssotopsis
 Rotungia

S
 Saphtia
 Satiella
 Sheaia
 Sigaloeista
 Sitala
 Sitalarion
 Sivella
 Sophina
 Stanisicarion

T
 Tarocystis
 Teraia
 Thularion
 Torrecystis
 Tropicystis

U
 Ubiquitarion
 Urazirochlamys

V
 Vanmolia

W
 Westracystis

Z
 Zagmena

Incertae sedis 
 Advena
 Kermarion
 Kieconcha
 Ovachlamys
 Pittoconcha
 Ubiquitarion

Références

Liens externes 
 
 
 
 

 Helicarionidae
Famille de gastéropodes (nom scientifique)